Polluks – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt
 Polluks – w mitologii rzymskiej jeden z  Dioskurów (Kastorów)
 polluks (pollucyt) – minerał z gromady krzemianów

Zobacz też 

 Polluks b – planeta pozasłoneczna
 Kastor i Polluks – tragedia liryczna
 Świątynia Kastora i Polluksa – świątynia na Forum Romanum poświęcona Kastorowi i Polluksowi
 Pollux – strona ujednoznaczniająca